Schattberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Schattberg (Gemeinde Bad St. Leonhard), Streusiedlung von Bad St. Leonhard im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Schattberg (Gemeinde Dienten), Katastralgemeinde von Dienten, Pongau, Land Salzburg
 Schattberg (Gemeinde Hollersbach), Ortslage von Hollersbach im Pinzgau, Oberpinzgau, Land Salzburg
 Schattberg (Gemeinde Maria Alm), Ort bei Maria Alm am Steinernen Meer, Saalachpinzgau, Land Salzburg
 Schattberg (Gemeinde Mittersill), Katastralgemeinde von Mittersill, Oberpinzgau, Land Salzburg
 Schattberg (Gemeinde Niedernsill), Ortslage von Niedernsill, Oberpinzgau, Land Salzburg

Berge:
 Schattberg (Saalbach-Hinterglemm), 2.097 m, Haus- und Schiberg bei Saalbach-Hinterglemm, Mitterpinzgau, Land Salzburg
 ein Bergrücken des Hahnenkamm (Kitzbühel), Schiberg in Tirol
 ein Bergrücken des Mittagskogel (Hohe Tauern), zwischen Piesendorf und Niedernsill im Oberpinzgau, Land Salzburg
 ein Bergrücken des Pihapper (Hohe Tauern), bei Hollersbach im Pinzgau, Land Salzburg